Софи Скуг (, 7 июня 1990 года, Эксхерад, Швеция) — шведская прыгунья в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года. Четырёхкратная чемпионка Швеции (2015—2018). Трёхкратная чемпионка Швеции в помещении (2015, 2016, 2019).

Биография и карьера 
Тренируется под руководством олимпийского чемпиона 2004 года Стефана Хольма. В 2012 году стала бронзовым призёром чемпионата Швеции, а в 2013 году заняла на нём второе место. Дебютировала на международной арене в 2013 году на летней Универсиаде в Казани, где заняла 9 место. В 2016 году на своей дебютной Олимпиаде заняла 7 место с результатом 1,93 м.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 

Прыгуны в высоту Швеции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Швеции по лёгкой атлетике